El Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo" (abreviado como I.E.Z. Florián de Ocampo ) es un centro de estudios locales con dedicación al estudio de la cultura y de las ciencias sociales en la provincia de Zamora.

Descripción 
Es un órgano colaborador y de asesoramiento de la Diputación Provincial de Zamora en materia cultural, vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España a través de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL). Tiene su sede en la ciudad de Zamora. Su denominación se realiza en honor del historiador zamorano Florián de Ocampo y tiene como objeto el apoyo económico a la labor investigadora dedicada al estudio de la cultura zamorana, convocando becas anuales de apoyo a doctorandos, ciclos de conferencias, exposiciones temáticas, eventos culturales, gestión de bibliotecas y servicio de publicaciones. Posee además una biblioteca especializada de acceso abierto a investigadores. Convoca y otorga anualmente el Premio Nacional de Poesía Claudio Rodríguez y desde 2004 presta apoyo institucional al Seminario Permanente Claudio Rodríguez.

Véase también 
 Archivo Histórico Provincial de Zamora
 Biblioteca Pública del Estado (Zamora)
 Seminario Permanente Claudio Rodríguez
 Historia de la provincia de Zamora
 Premio Nacional de Poesía Claudio Rodríguez

Referencias

Referencias externas 

Cultura de la provincia de Zamora
Ciencia y tecnología de Castilla y León
Confederación Española de Centros de Estudios Locales
Cultura de Castilla y León
Instituciones de Castilla y León
Asociaciones culturales de España